Georgi Korudzsiev (cirill betűkkel: Георги Коруджиев ; 1988. március 2. –) bolgár labdarúgó.

Források
 Georgi Korudzhiev oldala a Transfermarkt.com-on

Bolgár labdarúgók
1982-ben született személyek
Élő személyek
Az FC Sopron labdarúgói
A Botev Plovdiv labdarúgói
A Zimbru Chișinău labdarúgói
A Lokomotiv Plovdiv labdarúgói
A Békéscsabai Előre labdarúgói
A Szpartak Varna labdarúgói